Христо Христов Светиев е български революционер и общественик, деец на Македонската младежка тайна революционна организация, български кмет на Битоля.

Биография 
Роден е в Битоля, тогава в Османската империя. Негови братя са Стефан и Борис Светиеви. Баща му е видният просветен деец Христо Вълканов. След смъртта на баща му, братята на майка му Ангелина я омъжват за Тодор Светиев, търговец от Битоля чиято жена е починала при раждане и чиято фамилия приема синът на Вълканов. По професия е инженер-химик. Влиза в ММТРО.

След освобождението на Вардарска Македония през 1941 година, Христо Светиев е кмет на Костинци (26 август 1943 - 10 септември 1943), Кукуречани от 10 ноември 1943 година - 24 април 1944 година и на Битоля от 29 април 1943 година до 9 септември 1944 година, а също и на Могила. Бил е заместник-председател на съюза на запасните офицери.

След Деветосептемврийския преврат от 1944 година и изтеглянето на българските войски от Вардарска Македония, е арестуван от новите югославски власти и съден. На процеса не се признава за виновен. На въпроса защо е станал кмет на Битоля и „оръдие на окупатора“, отговаря:

На зададения му въпрос „Какъв си ти – бугарин или македонец?“, отговаря „Българин и македонец – то е исто!“.

Осъден е на доживотен затвор. По-късно присъдата му е намалена, а след това е реабилитиран. Става директор на Югохром Йегуновце и Техногаз.

Родословие

Бележки 

Родени в Битоля
Български революционери от Македония
Дейци на ММТРО
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Български кметове на селища, били под българска власт
Кметове на Битоля
Починали в Скопие
Български инженер-химици
По произход от Песочница
Български общественици от Македония